Le sigle ISIMA peut désigner :
 Institut supérieur d'informatique de Mahdia (ISIMa), en Tunisie ;
 « Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications » (ISIMA), est une Grande Ecole d'ingénieur publique de l’Institut d'informatique d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, en France. 
Homonymie d'acronyme